Aragac Gjumri Football Club (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Շիրակ“ Գյումրի) byl arménský fotbalový klub sídlící ve městě Gjumri. Klub byl založen v roce 1967 jako Širak-d Leninakan, zanikl v roce 2002. Klub býval po většinu své existence rezervním týmem hlavního městského klubu FC Širak Gjumri.

Historické názvy 

Zdroj:

 1967 – FC Širak-d Leninakan (Football Club Širak-d Leninakan)
 1973 – FC Aragac Leninakan (Football Club Aragac Leninakan)
 1991 – FC Aragac Kumajri (Football Club Aragac Kumajri)
 1992 – Aragac Gjumri FC (Aragac Gjumri Football Club)
 1997 – Aragac Širak-2 Gjumri FC (Aragac Širak-2 Gjumri Football Club)
 1999 – FC Gjumri (Football Club Gjumri)
 2001 – Aragac Gjumri FC (Aragac Gjumri Football Club)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference 

Zaniklé arménské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1967
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2002
Sport v Gjumri